

Fumetti 
Jim Wilson – personaggio di Hulk

Persone 
Jim Wilson – giocatore di baseball statunitense
Jim Wilson – giocatore di curling canadese
Jim Wilson – ingegnere del suono statunitense
Jim Wilson – regista e produttore statunitense